Fais de beaux rêves est un court-métrage français réalisé par Marilyne Canto sorti en 2005.
 Fais de beaux rêves (Fai bei sogni) est un film italien réalisé par Marco Bellocchio qui esr sorti en 2016.